Alencar kan som auktorsförkortning betyda:

 José Eduardo de Alencar Moreira
 Aline R. Alencar
 Isabel De Conte Carvalho de Alencar

Robotskapade auktorsförkortningar